Plusieurs navires de lUS Navy ont porté le nom de USS Philadelphia, d'après la ville Philadelphie:
l est une canonnière construite en 1776 sur le lac Champlain et coulée durant la bataille de l'île Valcour;
l est une frégate de 36 canons qui prend part à la quasi-guerre et sera capturée durant la guerre de Tripoli puis brûlée;
l est un bateau à roues à aubes utilisé durant la guerre de Sécession;
l est un croiseur protégé en service de 1890 à 1926;
l est un croiseur léger entré en service en 1937 qui participe à la Seconde Guerre mondiale avant d'être vendu au Brésil en 1951;
l est un sous-marin de classe Los Angeles en service de 1977 à 2010.

Nom de bateau de l'United States Navy